Kerekes ist der Familienname folgender Personen:
 Gábor Kerekes (1945–2014), ungarischer Fotograf und Fotoreporter
 Gréta Kerekes (* 1992), ungarische Hürdenläuferin
 Ilona Kerekes (* um 1927), ungarische Tischtennisspielerin
 Károly Kerkes (1918–2009), ungarischer Zisterzienserabt
 László Kerekes (* 1968), rumänischer Geistlicher, Weihbischof in Alba Iulia
 Vica Kerekes (* 1981), slowakisch-ungarische Schauspielerin

Siehe auch: 
 Kerekeš